

Sigle 
 Global Warming Potential – misura del contributo di un gas all'effetto serra

Codici 
 GWP – vecchio codice valutario ISO 4217 del Peso guineano (ora sostituito dal Franco CFA-XOF), ex valuta della Guinea-Bissau